Kouna peut désigner au Burkina Faso :
 Kouna, village du département de Dédougou
 Kouna, village du département de Markoye